Niemcy:
 Maiersberg – część gminy (Ortsteil) Hebertsfelden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Maiersberg – część gminy (Ortsteil) Ortenburg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa

Zobacz też:
 Maiersberg